Nicolaas Esterházy (Hongaars Miklós, Duits Nikolaus) is de naam van meerdere personen uit de familie Esterházy:

Nicolaas Esterházy (1582-1642), baron, later graaf Esterházy
Nicolaas I Jozef Esterházy (1714-1790), prins Esterházy 
Nicolaas II Esterházy (1765-1833), vorst Esterházy